Бланкита има више значења:

 Бланкита (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бланкита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бланкита (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бланкита (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику